Rádio América (Belo Horizonte) — estação de rádio de Belo Horizonte, MG
 Rádio América (Montenegro) — estação de rádio de Montenegro, RS
 Rádio América (São Paulo) — estação de rádio da cidade de São Paulo, SP
 Rádio América (Uberlândia) — estação de rádio de Uberlândia, MG

Ver também 
 

America